Апертура 2008 () — 67-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 2 июля, а ответный состоялся 6 июля.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2008 на rsssf.com

2008
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2008 году